Wereldspelen 2022 is de elfde editie van de Wereldspelen. Deze editie vindt van 7 juli tot en met 17 juli 2022 plaats in Birmingham, Amerika. Eigenlijk zou deze editie in 2021 plaats hebben moeten gevonden, echter werd deze planning verstoord door de coronapandemie. Hierdoor werd deze editie verplaatst naar 2022.

Aan deze Wereldspelen nemen 3600 atleten uit 100 landen deel aan 31 sporten. Het aantal atleten en deelnemende landen was gestegen in vergelijking met de Wereldspelen van 2017.

Sporten 
Er stonden 39 officiële sporten op het programma van de 11e Wereldspelen. Onder andere waren dit:

Medailletabel

Belgische medaillewinnaars

Nederlandse medaillewinnaars

Externe link 
 Officiële website

Multisportevenement in 2022
2022
Sportevenement in Amerika